Дансвил има више значења:
 Дансвил (Њујорк)
 Дансвил (Мичиген)